Plato Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Plato Township (Illinois)
 Plato Township (Iowa)
 Plato Township (South Dakota)